

Toponymes

 Seki est une ville du Japon située dans la préfecture de Gifu.
 Şəki est une ville d'Azerbaïdjan.

Personnalités

 Kowa Seki est un mathématicien japonais du . 
 Tsutomu Seki est un astronome japonais du .
 Yukio Seki est un aviateur de la Marine impériale japonaise de la Seconde Guerre mondiale.
 Kentaro Seki (né en 1986), footballeur japonais.

Divers

 Seki est un terme du jeu de go.